Tiercé peut désigner :
 Tiercé, commune de Maine-et-Loire,
 Tiercé, pari hippique.

Voir aussi 
 Tierce
 Tiers